Фулк II Анжујски (,  - Тур, 11. новембар 958) је био гроф Анжуа. Био је син Фулка I Анжујског и Roscille de Loches.

Породично стабло 

Умрли 958.
Грофови Анжуа